Боррен — голландская фамилия.

 Боррен, Ян (нидерл. Jan Joachim Borren, 1947) — новозеландский хоккеист (хоккей на траве), нападающий, тренер.
 Боррен Артур Турман (Тур) (англ. Arthur Thurman (Thur) Borren, 1949) — новозеландский хоккеист (хоккей на траве), полевой игрок. Олимпийский чемпион 1976 года.

Нидерландские фамилии